Переможное () — село,
Таврийский сельский совет,
Токмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325284405. Население по переписи 2001 года составляло 228 человек.

Географическое положение 
Село Переможное находится на расстоянии в 2-х км от сёл Коханое и Вишнёвое, в 2,5 км от сёл Таврия и Зелёный Гай.

История 
 1850 год — дата основания как село Ней-Мунталь.
 В 1945 году переименовано в село Переможное.

Примечания